Dallas je lahko:

 Dallas, mesto v Teksasu, ZDA
 USS Dallas, ime več plovil Vojne mornarice ZDA
 Osebno ime več znanih ljudi:
 Dallas Braden, ameriški igralec bejzbola
 Priimek več znanih ljudi:
 Roderic Stanley Dallas, avstralski častnik in pilot